Open de Limoges 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 16–22 grudnia 2019 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 we Francji